Шахово — топоним:

Россия 
 Шахово — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Шахово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Шахово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Шахово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Шахово — село в Судиславском районе Костромской области.
 Шахово — село в Фатежском районе Курской области.
 Шахово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Шахово — деревня в Троицком административном округе города Москвы.
 Шахово — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Шахово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Шахово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Шахово — село в Полтавском районе Омской области.
 Шахово — село в Кромском районе Орловской области.
 Шахово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Шахово — станция как населённый пункт в Урицком районе Орловской области.
 Шахово — железнодорожная станция на ж.д. линии Орёл — Брянск в Орловской области.
 Шахово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Шахово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Шахово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Шахово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Шахово (до 2016 г. — Октя́брьское) — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Шахово — село в Троицком районе Луганской области.